Příjmení Hladký nosí více významných osobností:

 Antonín Hladký (1926–2005) – český katolický kněz
 Jaroslav Hladký (1893–1981) – československý pedagog a politik
 Jaroslav Hladký (1942) – český sochař
 Josef Hladký (* 1962) – česko-německý plavec
 Josef Hladký (filolog) (1931–2008) – český anglista, překladatel a pedagog
 Marek Hladký (* 1971) – český producent, dramaturg a scenárista
 Milan Hladký (1925–2013) – slovenský a československý architekt, urbanista a politik
 Václav Hladký (* 1990) – český fotbalový brankář

Externí odkazy